Camden kan avse:

Geografi

Australien 

 Camden (region), New South Wales,

Storbritannien 

 London Borough of Camden, kommun i England,  
 Camden Town, stadsdel i London, 
 Camden Market, ett antal marknadsplatser i Camden Town

USA 

 Camden, Alabama, countyhuvudort, Wilcox County, 
 Camden, Arkansas, countyhuvudort, Ouachita County, 
 Camden, Delaware, Kent County, 
 Camden, Missouri, Ray County, 
 Camden, North Carolina, countyhuvudort, Camden County, 
 Camden, New Jersey, countyhuvudort, Camden County, 
 Camden, Ohio, Preble County, 
 Camden, South Carolina, countyhuvudort, Kershaw County, 
 Camden, Tennessee, countyhuvudort, Benton County, 
 Camden, Ohio, Lorain County, 
 Camden, Indiana, Carroll County, 
 Camden, Maine, Knox County, 
 Camden, Michigan, Hillsdale County, 
 Camden, New York, Oneida County,

Se även 
 Camden County – flera
 Oriole Park at Camden Yards